Actinopus — род мигаломорфных пауков из семейства Actinopodidae. Южная Америка. 80 видов.

Описание 
Общая длина (самцы и самки) от 7,0 до 35,9 мм. Среди Actinopodidae виды ррода Actinopus распознаются по изогнутому переднему ряду глаз, при этом боковые глаза выровнены передне-задне; губа вытянутая, без бугорков у самцов и в среднем с 15-30 бугорками у самок; сигиллы стернума сближены, расположены в глубоком срединном общем углублении. Кроме того, самцы и самки Actinopus отличаются от самцов Missulena выраженным растеллом, стернумом без переборки и верхними коготками голени с зубцом и одним или двумя зубцами. Они отличаются от таковых Plesiolena уплощённой вершиной хелицер и короной из массивных шипов на дорсальной, апикальной поверхности пателлы и голени III.

Классификация 
Более 80 видов и 12 видовых групп. Род был впервые выделен в 1833 году немецким натуралистом и энтомологом Максимилианом Перти (Josef Anton Maximilian Perty; 1804—1884) по типовому виду Actinopus tarsalis, обнаруженному в Бразилии.

 A. anselmoi Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. apalai Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. apiacas Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. argenteus Ríos-Tamayo & Goloboff, 2018 — Аргентина
 A. ariasi Ríos-Tamayo & Goloboff, 2018 — Аргентина
 A. azaghal Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. balcarce Ríos-Tamayo & Goloboff, 2018 — Аргентина
 A. bocaina Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. buritiensis Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. candango Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. caraiba (Simon, 1889) — Венесуэла
 A. castelo Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. casuhati Ríos-Tamayo & Goloboff, 2018 — Аргентина
 A. caxiuana Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. clavero Ríos-Tamayo & Goloboff, 2018 — Аргентина
 A. coboi Ríos-Tamayo, 2019 — Уругвай
 A. cochabamba Ríos-Tamayo, 2016 — Боливия
 A. concinnus Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Венесуэла
 A. confusus Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. cordobensis Ríos-Tamayo & Goloboff, 2018 — Аргентина
 A. cornelli Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. coylei Ríos-Tamayo & Goloboff, 2018 — Аргентина
 A. crassipes (Keyserling, 1891) — Бразилия, Парагвай, Аргентина
 A. cucutaensis Mello-Leitão, 1941 — Колумбия, Венесуэла, Бразилия
 A. dioi Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. dubiomaculatus Mello-Leitão, 1923 — Бразилия
 A. ducke Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. echinus Mello-Leitão, 1949 — Бразилия
 A. emas Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. excavatus Ríos-Tamayo & Goloboff, 2018 — Аргентина
 A. fernandezi Ríos-Tamayo, 2019 — Уругвай
 A. fractus Mello-Leitão, 1920 — Бразилия
 A. gerschiapelliarum Ríos-Tamayo & Goloboff, 2018 — Уругвай, Аргентина
 A. goloboffi Ríos-Tamayo, 2014 — Аргентина
 A. guajara Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. harti Pocock, 1895 — Тринидад
 A. harveyi Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. hirsutus Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. indiamuerta Ríos-Tamayo & Goloboff, 2018 — Аргентина
 A. insignis (Holmberg, 1881) — Уругвай, Аргентина
 A. ipioca Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. itacolomi Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. itapitocai Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. itaqui Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. jaboticatubas Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. jamari Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. laventana Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Уругвай, Аргентина
 A. liodon (Ausserer, 1875) — Уругвай
 A. lomalinda Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Колумбия, Гайана
 A. longipalpis C. L. Koch, 1842 — Уругвай, Аргентина
 A. magnus Ríos-Tamayo & Goloboff, 2018 — Аргентина
 A. mairinquensis Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. mesa Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. nattereri (Doleschall, 1871) — Бразилия
 A. nigripes (Lucas, 1834) — Бразилия
 A. obidos Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. osbournei Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. palmar Ríos-Tamayo & Goloboff, 2018 — Аргентина
 A. pampa Ríos-Tamayo & Goloboff, 2018 — Аргентина
 A. pampulha Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. panguana Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Перу
 A. parafundulus Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. paraitinga Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. paranensis Mello-Leitão, 1920 — Бразилия
 A. patagonia Ríos-Tamayo & Goloboff, 2018 — Аргентина
 A. pertyi Lucas, 1843 — Южная Америка
 A. piceus (Ausserer, 1871) — Бразилия
 A. pindapoy Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Аргентина
 A. pinhao Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. princeps Chamberlin, 1917 — Бразилия
 A. puelche Ríos-Tamayo & Goloboff, 2018 — Уругвай, Аргентина
 A. pusillus Mello-Leitão, 1920 — Бразилия
 A. ramirezi Ríos-Tamayo & Goloboff, 2018 — Аргентина
 A. reycali Ríos-Tamayo & Goloboff, 2018 — Аргентина
 A. reznori Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. robustus (O. Pickard-Cambridge, 1892) — Панама
 A. rojasi (Simon, 1889) — Венесуэла
 A. rufibarbis Mello-Leitão, 1930 — Бразилия
 A. rufipes (Lucas, 1834) — Бразилия
 A. scalops (Simon, 1889) — Венесуэла
 A. septemtrionalis Ríos-Tamayo & Goloboff, 2018 — Аргентина
 A. simoi Ríos-Tamayo, 2019 — Уругвай
 A. szumikae Ríos-Tamayo & Goloboff, 2018 — Аргентина
 A. taragui Ríos-Tamayo & Goloboff, 2018 — Аргентина
 A. tarsalis Perty, 1833 — Бразилия
 A. trinotatus Mello-Leitão, 1938 — Бразилия
 A. tutu Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. urucui Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. Уругвайense Ríos-Tamayo, 2019 — Уругвай
 A. utinga Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. valencianus (Simon, 1889) — Венесуэла
 A. vilhena Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия
 A. wallacei F. O. Pickard-Cambridge, 1896 — Бразилия
 A. xenus Chamberlin, 1917 — Южная Америка
 A. xingu Miglio, Pérez-Miles & Bonaldo, 2020 — Бразилия

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Actinopodidae
Роды паукообразных